Davo steht für
 Davo-Lotto, belgisches Radsportteam.
 Davo (Fluss), Fluss in der Elfenbeinküste

Davo ist der Spitz- oder Künstlername folgender Personen:
 Davorin „Davo“ Karničar (1962–2019), slowenischer Bergsteiger und Extremskifahrer
 Owen Davidson „Davo“ (* 1943), ehemaliger australischer Tennisspieler
 MC DAVO, mexikanischer Musiker

Davó ist der Familienname folgender Personen:
 José Marco Davó (1895–1974), spanischer Schauspieler

DAVO Ist die Abkürzung für
 Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient

Siehe auch:
 Dawo